Пемба:

 Пемба — остров в Танзании,
 Пемба — пролив в Танзании,
 Пемба Северная — область в Танзании,
 Пемба Южная — область в Танзании,
 Пемба — город в Мозамбике,
 Пемба — город в Замбии,
 Пемба — город в Конго,
 Пемба — посёлок в Марий Эл,
 Пемба — железнодорожная станция в Марий Эл,
 Пемба (мифология) — демиург мифологии бамбара.
 429 Пемба — астероид (1937 NH).

См. также 
 Занзибар и Пемба